Сборная Украины по биатлону — команда, которая представляет Украину на международных соревнованиях по биатлону: олимпийских играх, чемпионатах мира, кубках мира, кубках Международного союза биатлонистов и других.

Тренерский штаб 
  Урош Велепец — главный тренер (женщины)
  Игорь Ященко — старший тренер (женщины)
  Александр Кравченко — старший тренер (женщины)
  Юрай Санитра — главный тренер (мужчины)
  Алексей Кравченко — старший тренер (мужчины)
  Роман Прима — старший тренер (мужчины)
  Валерий Лесников — старший тренер (женщины, резерв)
  Николай Зоц — старший тренер (женщины, резерв)
  Александр Беланенко — старший тренер (женщины, резерв)
  Илья Лопухов — старший тренер (женщины, резерв)
  Дмитрий Ивасенко — старший тренер (резерв)
  Игорь Якименко — старший тренер (резерв)
  Валентина Шевченко — старший тренер (юниоры)
  Владимир Махлаев — старший тренер (юниоры)
  Роман Лейбюк — старший тренер (юниоры)
  Виктор Спицын — старший тренер (юниоры)

Состав (сезон 2022/2023)

Мужчины

Женщины

Результаты 

ИГ — индивидуальная гонка
Спр — спринт
ГП — гонка преследования
СС — суперспринт
МС — масс-старт
М60 — масс-старт 60
Эст — эстафета
СЭ — смешанная эстафета
СМ — одиночная смешанная эстафета (супермикст)
DNS — спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF — спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP — спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ — спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Выступления на Чемпионатах мира 
 Указан лучший результат и его обладатель

Все призеры

Олимпийские игры 
Валентина Цербе-Несина завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере, Елена Петрова — серебряную медаль Олимпиады 1998 года в Нагано, Лилия Вайгина-Ефремова — бронзовую медаль на Олимпиаде 2006 года в Турине, Вита Семеренко — бронзовую медаль на Олимпиаде 2014 года в Сочи, женская сборная Украины в эстафете 4×6 км — золотая медаль на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Сводная таблица 
Призеры этапов кубка мира, чемпионатов мира и Олимпийских игр.
 Данные на 15.12.2022

По количеству гонок без подиумов

Ссылки 
 Страница сборной на сайте Федерации биатлона Украины

Украина
Биатлон
Биатлон на Украине